Першотравне́ве — село в Україні, у Малинському районі Житомирської області. Населення становить 28 осіб.

Примітки

Посилання  
 Погода в селі Першотравневе 
  

Села Житомирської області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню